Dorndorf – frazione della città tedesca di Dornburg-Camburg
 Dorndorf – frazione del comune tedesco di Krayenberggemeinde
 Dorndorf – frazione della città tedesca di Laucha an der Unstrut